Sankt Otto steht für:

 Otto von Bamberg (um 1060–1139), deutscher Geistlicher, Bischof von Bamberg
 St. Otto, Kirchen, siehe Ottokirche